Ti Ti Ti - telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo entre agosto de 1985 e março de 1986.
Ti Ti Ti (2010) - remake da novela supracitada, também produzida e exibida pela Rede Globo entre julho de 2010 e março de 2011.
Ti Ti Ti (revista) - revista publicada pela Editora Abril.

Desambiguação
Desambiguações de televisão